Muktisari (Langensari), een plaats in Indonesië
Muktisari (Gandrungmangu), een plaats in Indonesië
Muktisari (Cingambul), een plaats in Indonesië
Muktisari (Cipaku), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing